Николай Григорьевич Карин (ум. 1768) — русский ,  и .

Биография 

Из дворян; брат Александр и Фёдора Кариных. Учился в гимназии, потом в Императорском Московском университете; по окончании в нем курса в 1757 году, произведенный в капралы гвардии с правом проситься в тот полк, куда пожелает, поступил в Конный полк.

В 1765 году Николай Григорьевич Карин был произведен в корнеты, умер поручиком служа в той-же части. 

Занимался литературой, но написать успел немного. «Сочиненные им, говорит Новиков, разные стихотворения, напечатанные в московских ежемесячных сочинениях, весьма изрядны и довольно похваляются». Что он написал — неизвестно, так как подписи его в периодических изданиях того времени не находится. Сопиков приписывает Карину перевод сочинения Стерна: «Письма Иорика к Элизе». Но перевод этот появился через 27 лет после смерти Карина и потому предположение Сопикова сложно проверить.

Примечания

Литература 
 
 Саитов В. И. «Ф. Г. Карин, один из малоизвестных писателей второй половины XVIII века», СПб. 1893 год.

 

Выпускники Императорского Московского университета
Русские писатели по алфавиту
Русские поэты
Офицеры Российской империи